Труфа́ново — топоним в России:

 Труфаново — деревня в Котласском районе Архангельской области;
 Труфаново — деревня в Холмогорском районе Архангельской области;
 Труфаново — деревня в Вологодском районе Вологодской области;
 Труфаново — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области;
 Труфаново — деревня в Сокольском районе Вологодской области;
 Труфаново — деревня в Большедворском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области;
 Труфаново — деревня в Климовском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области;
 Труфаново — деревня в Домнинском сельском поселении Каширского района Московской области;
 Труфаново — деревня в Едровском сельском поселении Валдайского района Новгородской области.
 Труфаново — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Труфаново — деревня в Ильинском сельском поселении Кимрского района Тверской области.
 Труфаново -  деревня в Волховском районе Ленинградской области.

Другое
 Труфаново — спортивный аэродром в Вологодской области.